Federal (Entre Ríos), een plaats in de Argentijnse provincie Entre Ríos
Federal (departement), een departement van de Argentijnse provincie Entre Ríos
Federal (film), een film
Federale stijl (Engels: Federal), een Amerikaanse bouwstijl
 Federal (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk